Abril steht für:
 Grupo Abril, brasilianisches Medienunternehmen
 eine Variante des weiblichen Vornamens April

Abril ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Albert Abril (* 1947), spanischer Filmschaffender
 Antón García Abril (1933–2021), spanischer Komponist und Musikpädagoge
 Fernando Abril Martorell (1936–1998), spanischer Ingenieur und Politiker
 Jaime Cristóbal Abril González (* 1972), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Arauca
 Javier Abril Espinoza (* 1967), honduranischer Schriftsteller
 Jorge Giovanny Pazmiño Abril (* 1965), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ambato
 Juan José Abril (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Pedro Ximenes Abril Tirado (1780–1856), peruanischer Komponist
 Richard Abril (* 1982), kubanischer Boxer
 Santos Abril y Castelló (* 1935), katholischer Erzbischof und Apostolischer Nuntius
 Tomás Abril, spanischer Sänger, Gitarrist, Cembalist und Komponist
 Victor Ruiz Abril (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Victoria Abril (* 1959), spanische Schauspielerin
 Vincent Abril (* 1995), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 April (Vorname)
 Avril